En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et politique.
 
En science, il s'agit d'approches de recherche basées sur des procédures et des méthodologies tendant à certifier les résultats (voir  méthode expérimentale)